Fortuynia – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 Fortuynia – rodzaj roztoczy